Târnova több romániai település neve:
 Tornova, Arad megye
 Tornó, Krassó-Szörény megye